Сэр Оливер Джозеф Лодж (; ) — английский физик и изобретатель, один из изобретателей в области радиосвязи.

Жизнь 
Родился в городке Пенкхалле под Сток-он-Трентом. Был старшим из восьми сыновей в семье торговца пластичной глиной (сырьё для керамики) Оливера Лоджа и Грэйс Лодж (Хит). Среднее образование получил в грамматической школе Адамса. Получил степень бакалавра (1875) и доктора (1877) Лондонского университета. С 1881 года — профессор физики и математики в Университетском колледже Ливерпуля. В 1899—1901 годах Оливер Джозеф Лодж являлся президентом Лондонского общества физиков.
С 1900 года — директор вновь открытого Бирмингемского университета. В 1902 году произведён в рыцари. В 1919 году вышел на пенсию.

В 1877 году Лодж женился на Мэри Фанни Александер Маршалл. В семье родилось двенадцать детей: Оливер Уильям Фостер (1878), Фрэнсис Броди (1880), Алек (1881), Лайонел (1883), Ноэл (1885), Вайолет (1888), Раймонд (1889), Хонор (1891), Лорна (1892), Нора (1894), Барбара (1896), Розалинда (1896).

Изобретения и исследования 

Лодж, назначенный в 1881 году профессором физики в Университетский колледж Ливерпуля, занимался исследованием предсказанных Дж. Максвеллом электромагнитных волн в свободном пространстве и для своих лекций разрабатывал методы и устройства для их обнаружения. Устройства, где электромагнитное воздействие сопровождалось смыканием электродов в искровом зазоре, он называл когерерами. Применив метод Бранли, он усовершенствовал его, а трубку с металлическими опилками тоже назвал когерером (у Бранли — «радиокондуктор»).

1 июня 1894 года в Лондонском королевском обществе Лодж прочитал свою знаменитую памятную лекцию «Работы Герца» с демонстрацией ряда физических приборов, свойств электромагнитных волн, табличных и фото материалов. Вскоре лекция была опубликована в самом известном научном журнале Nature.

14 августа 1894 года на заседании Британской ассоциации содействия развитию науки в театре Музея естественной истории Оксфордского университета Лодж и  продемонстрировали приём электромагнитных волн от искрового передатчика, установленного в соседнем Кларендоновском корпусе на расстоянии 40 м. Созданный Лоджем прибор содержал когерер («трубку Бранли»), источник тока и гальванометр. Когерер для восстановления его чувствительности после срабатывания надо было периодически встряхивать. Для этого Лодж использовал включённый последовательно с когерером электрический звонок, вибрация которого после срабатывания передавалась когереру через элементы конструкции. Позднее Лодж использовал постоянно работающий ударник с часовым механизмом, не создающим (как звонок) электрических помех. Исследований в области практического применения своих наработок Лодж не продолжил, но вернулся к ним впоследствии. Его приёмное устройство взяли за основу и усовершенствовали А. С. Попов и Г. Маркони.

После опубликования сведений об аппаратуре Маркони (в июне 1897 года) Лодж одним из первых обозначил приоритетные притязания в статье «The history of the coherer principle» в ноябрьском номере журнала The Electrician.

16 августа 1898 года Лодж получил патент № 609154 на «использование настраиваемой индукционной катушки или антенного контура в беспроводных передатчиках или приёмниках, или в обоих устройствах». Таким образом, были созданы принципы настройки на нужную станцию. 19 марта 1912 Лодж продал этот патент компании Маркони. В 1943 году патент был поддержан решением Верховного суда США.

Лодж также изобрёл динамический громкоговоритель современного типа (1898) и электрическую свечу зажигания.

В области физической теории Лоренц отдавал ему приоритет в предсказании лоренцевского сокращения длины.

В социальной области он был сторонником идей фабианства (не-революционного социализма) и активным членом Фабианского общества; автор книги «Социализм и индустриализм» (1905).

Лодж и спиритуализм 
Лодж известен также по своим исследованиям жизни после смерти. Он начал изучать психические феномены (в основном, телепатию) в конце 1880-х, был членом «Клуба привидений». С 1901 по 1903 год был президентом Общества психических исследований. Написал книгу «Раймонд, или Жизнь и Смерть» о спиритических контактах со своим сыном Раймондом Лоджем после того, как тот в 1915 году в 25-летнем возрасте погиб на фронте во Фландрии. Параллель с другим знаменитым участником «Гоуст Клаба» А. Конан Дойлем, у которого на фронтах Первой мировой войны погибли брат, сын и два племянника, поразительна. Конан Дойль писал:
Описанные в огромном числе книг, рукописей и отчётов случаи, происшедшие с теми, кто пал на полях сражений, отличаются от историй, связанных с людьми, тихо почившими в бозе в мирное время: война придаёт их смерти особый драматизм. Величайшая из этих книг — «Раймонд» — принадлежит перу сэра Оливера Лоджа. Сэр Оливер Лодж — известный учёный и глубокий мыслитель, знаменит своим неординарным складом ума и величайшим талантом популяризатора. Его книга, переизданная затем в сокращённом варианте, до сих пор остаётся классическим произведением.

Награды 
 Медаль Румфорда (1898)
 Кельвиновская лекция (1914, 1928)
 Медаль Альберта (Королевское общество искусств) (1919)
 Медаль Фарадея (1932)

Примечания

Библиография 
 Pioneers of Science, 1893
 The Work of Hertz and Some of His Successors, 1894 (русский перевод: )
 Electrons, or The Nature and Properties of Negative Electricity, 1907
 Modern Problems, 1912
 Science and Religion, 1914
 The War and After, 1915
 Raymond, or Life and Death, 1916
 Raymond Revised, 1922
 Why I Believe in Personal Immortality, 1928
 The Reality of a Spiritual World, 1930
 «Бессмертие души»

Литература 
 
 
 
 

Изобретатели Великобритании
Физики Великобритании
Социалисты Великобритании
Члены Фабианского общества
Изобретатели радио
Спиритуализм
Члены Национального зала славы изобретателей
Президенты Британской научной ассоциации
Награждённые медалью Фарадея
Президенты Общества психических исследований
Президенты Фарадеевского общества